Il singolare del torneo di tennis Carolinas International Tennis 1973, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Ken Rosewall che ha battuto in finale Arthur Ashe 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Ken Rosewall (campione)
 Marty Riessen (quarti di finale)
 Brian Fairlie (secondo turno)
 Arthur Ashe (finale)
 Roger Taylor (secondo turno)
 Jan Kodeš (secondo turno)

 Tom Okker (secondo turno)
 Tom Gorman (quarti di finale)
 Mark Cox (semifinali)
 Roscoe Tanner (semifinali)
 Dick Crealy (primo turno)
 Alex Metreveli (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Carolinas International Tennis 1973